115. brigada HVO "Zrinski", područje Tuzle
Brigada HVO Nikola Šubić Zrinski, Busovača